Demmin (stad)
 Landkreis Demmin
 Kreis Demmin